Jean Servais (acteur), een Belgisch-Frans acteur
 Jean Servais (procureur-generaal), een Belgisch procureur-generaal en minister van Staat
 Jean Servais (architect), een Nederlands architect van Belgische komaf